Stone se poate referi la:

Astronomie
 5841 Stone, un asteroid din sistemul solar

Divertisment

Cărți și publicații
 Stone (roman), un roman științifico-fantastic de Adam Roberts
 Trilogia Stone, o serie de romane de Graham Edwards
 Stone, un roman din 1971 de Douglass Wallop
 Stones (roman), un roman de William E. Bell
 Stone (Marvel Comics)
 Rolling Stone, o revistă americană

Film și televiziune
 Stone (film din 1974), un film Australian
 Stone (serial), un serial televizat american
 Stone (film din 2010), o dramă americană

Muzică
 Stone (formație), o formație thrash metal din Finlanda
 "Stones" (cântec), un cântec din Ultima RPG universe
 "Stone" (cântec de Alice in Chains), un cântec de Alice in Chains, de pe albumul The Devil Put Dinosaurs Here
 Stones (Neil Diamond album)
 Stones (Dan Seals album)
 "Stone", a cântec de Small Faces de pe albumul First Step
 "Stone", a cântec de Stereophonics de pe albumul Pull the Pin
 "Stones", a cântec de Sonic Youth de pe albumul Sonic Nurse
 "Stones", a single de Technology (band)
 Rolling Stones, o formație rock engleză

Jocuri
 Stones (joc video)

Locuri
Anglia
 Stone, Buckinghamshire
 Stone, Gloucestershire
 Kent
 Stone, Kent
 Stone in Oxney
 Stone, Sittingbourne, Kent
 Stone, Staffordshire
 Stone, Worcestershire
 Stonehenge

SUA
Stone, California
Stone, Kentucky
Stone, Wisconsin

Persoane
 Stone (nume), nume de familie în țările anglofone
 Stone (cântăreață), numele scenic al cântăreței și actriței franceze Annie Gautrat
 Stone Gossard, muzician rock american
 Stone Phillips, ziarist american

Altele
 Stone (unitate de măsură), o unitate de măsură anglo-saxonă pentru greutate
 Stone (software)
 Stones Bitter
 Stone Brewing Company
 SS-26 Stone, sistem balistic
 Stone butch
 STONe, o manga japoneză

Vezi și